San Rosendo es un término que puede referirse a:

 San Rosendo (Rudesindo Gutiérrez, 907-977), noble galaico, abad y fundador de varios monasterios, entre ellos el del Celanova, obispo de Mondoñedo y virrey del rey Fruela II.
 San Rosendo, comuna y ciudad de la región del Biobío, provincia de Biobío, Chile.
 Estación San Rosendo, estación ferroviaria ubicada en la comuna San Rosendo, Chile.